Be omid e didar è un film del 2011 diretto da Mohammad Rasoulof.

Trama

Riconoscimenti
 2011 - Festival di Cannes
 Prix de la mise en scène sezione Un Certain Regard

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici